Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji ATP Shenzhen Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Turnaj představoval novou událost v kalendáři ATP World Tour. Probíhal na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem v čínském Šen-čenu.

Soutěž čtyřhry vyhrál první nasazený nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jehož členové ve finále zdolali dvojici Sam Groth a Chris Guccione z Austrálie po snadném průběhu 6–4 a 7–6. Pro oba vítěze se jednalo o sedmý společný titul v probíhající sezóně.

Nasazení párů 
  'Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (vítězové)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksúd (semifinále)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Max Mirnyj (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shenzhen Open
ATP World Tour 2014